Christian Lykke er navnet på flere personer:
 C. Lykke (Christian Lykke) − dansk folketingsmand (1815-1875)
 Christian Lykke (norsk forretningsmand) − norsk forretningsmand (født 1974)